Mladost je lahko:
 Mladost (naselje) (Bosna in Hercegovina)
 Mladost, Bijeljina (Bosna in Hercegovina)
 Mladost, Zenica (Bosna in Hercegovina)